Plessner oder Pleßner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Plessner (1900–1961), russischer Mathematiker
 Amotz Plessner (* 1962), US-amerikanischer Komponist
 Clementine Plessner (1855–1943), österreichische Schauspielerin
 Elias Plessner (1841–1898), deutscher Philosoph und Rabbiner
 Elsa Plessner (1875–1932), österreichische Schriftstellerin
 Ferdinand Pleßner (1824–1895), deutscher Bauingenieur und Unternehmer
 Helmuth Plessner (1892–1985), deutscher Philosoph und Soziologe
 Henning Plessner (* 1965), deutscher Psychologe
 Jacob Pleßner (1871–1936), deutscher Bildhauer
 Martin Plessner (1900–1973), deutscher Orientalist
 Monika Plessner (1913–2008), deutsche Kunsthistorikerin und Übersetzerin
 Salomon Plessner (1797–1883), deutscher Gelehrter und Rabbiner

Siehe auch:
 Bau-Gesellschaft für Eisenbahn-Unternehmungen F. Plessner & Comp., ehemalige Eisenbahnbaugesellschaft